Le nom de Château du Plessis est porté par de nombreux édifices, il provient de la technique du plessis ou plessage et peut faire référence aux lieux suivants :

France

Allier 

Château du Plessis à Autry-Issards

Aube 

 Château du Plessis à Fresnoy-le-Château

Hauts-de-Seine 

 Château du Plessis-Robinson sur la commune de Le Plessis-Robinson

Ille-et-Vilaine 

 Château du Plessis à Argentré-du-Plessis

Indre 

 Château du Plessis à Velles

Indre-et-Loire 
 Château du Plessis à Saint Antoine du Rocher

Loire-Atlantique 
 Château du Plessis à Casson
 Château du Plessis à Pont-Saint-Martin
 Château du Plessis à Saint-Aubin-des-Châteaux

Loiret 

 Château du Plessis à Vitry-aux-Loges

Maine-et-Loire 
 Château du Plessis à La Jaille-Yvon

Mayenne 
 Château du Plessis à Cosmes

Morbihan 

 Château du Plessis à Mauron ;
 Château du Plessis à Saint-Dolay ;
 Château du Plessis à Lanester, dont ne subsiste que le parc.

Nièvre 

 Château du Plessis à Sémelay

Saône-et-Loire 

 Château du Plessis à Blanzy

Seine-et-Marne 

 Château du Plessis à Forges

Voir aussi 

Certains châteaux comportent le nom de Plessis dans un nom composé, c'est le cas notamment des châteaux suivants :

France

Eure 

 Château du Plessis-Bouquelon à Bouquelon

Indre-et-Loire 

 Château de Plessis-lès-Tours ou Château de Montils-lès-Tours à La Riche

Loire-Atlantique 

 Château du Plessis-de-Vair à Anetz
 Château du Plessis-Mareil à Saint-Viaud

Maine-et-Loire 

 Château du Plessis-Bourré à Écuillé
Château du Plessis-Macé à Longuenée-en-Anjou

Mayenne 

 Château du Plessis-Buret à Sainte-Gemmes-le-Robert

Morbihan 

 Château du Plessis-Josso à Theix

Plessis